Pasir Baru (Halongonan), een plaats in Indonesië
Pasir Baru (Rambah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing